Die Tippeligaen 2010 war die 66. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 20. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Zwischen dem 13. März und dem 7. November 2010 spielten die 16 Erstligisten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass nach 30 Spieltagen der Landesmeister, die weiteren Europapokalteilnehmer sowie die Teilnehmer an den Relegationsspielen und die Absteiger in die Adeccoligaen feststanden. Am 25. November des Jahres waren nach dem Rückspiel des Relegationsfinals alle sportlichen Entscheidungen getroffen.

Rosenborg BK gewann am Saisonende den 22. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der Klub verwies Vålerenga Fotball und Tromsø IL auf die weiteren Europapokalplätze. Während Sandefjord Fotball und Kongsvinger IL direkt absteigen mussten, verpasste Hønefoss BK in der Relegationsrunde den Klassenerhalt. Fredrikstad FK schaffte nach einem Jahr Zweitklassigkeit den direkten Wiederaufstieg in die Tippeligaen.

Teilnehmer

Saisonverlauf 
Zu Beginn der Saison führten andere Mannschaften die Tabelle an. Die ersten Spiele lag Aalesunds FK an der Spitze. Allerdings blieb alles sehr dicht beieinander. Bis zum neunten Spieltag lagen Aalesund und die ihnen nachfolgenden Tromsø IL nie mehr als zwei Punkte vor den anderen Mannschaften. Danach setzte sich Tromsø bis auf fünf Punkte ab (11. Spieltag). Dann startete Rosenborg eine Siegesserie: Von den nächsten 11 Spielen gewann Rosenborg zehn, bei einem Unentschieden. Dadurch übernahmen sie am 14. Spieltag die Tabellenführung und hatten nach dem 22. Spieltag zum ersten Mal den Maximalvorsprung von 9 Punkten vor Verfolger Vålerenga Fotball. Das Team aus der Hauptstadt wiederum spielte ebenfalls sehr erfolgreich und konnte schon nach dem 26. Spieltag die Europa League-Teilnahme sicherstellen. Tromsø IL schließlich belegte am Ende den 3. Platz und spielt ebenfalls in der nächsten Saison international. Kurios ist, dass die ersten drei Plätze in der Tabelle vom 16. bis zum 30. Spieltag immer von den gleichen Mannschaften eingenommen wurden.

Auch im Abstiegskampf blieben die Platzierungen der letzten drei Mannschaften nach dem 23. Spieltag bis zum Saisonende gleich. Aufsteiger Hønefoss BK sicherte sich den Relegationsrang. Mitaufsteiger Kongsvinger IL musste nach nur einem Jahr wieder in die Adeccoligaen absteigen. Schon vier Spieltage vor Schluss stand der Abstieg von Sandefjord Fotball fest.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Halbfinale

|}

Finale

|}
Damit ist Hønefoss BK nach nur einem Jahr wieder abgestiegen. Fredrikstad FK schaffte den direkten Wiederaufstieg.

Torschützenliste

Stadien/Zuschauer 

Insgesamt besuchten 1.937.222 Zuschauer die Spiele in der Saison. Umgerechnet auf 240 Spiele entspricht dies einem Schnitt von 8.072 Zuschauern pro Spiel.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Norwegischer Fußballverband (norweg.)

Fußballsaison 2010
Eliteserien-Saison (Fußball)